John Terry puede referirse a:

 John Terry (1950-), actor estadounidense;
 John Terry (1980-), futbolista británico.